Подземная газификация угля — физико-химический процесс превращения угля в горючие газы с помощью свободного или связанного кислорода непосредственно в недрах земли.
 Подземная газификация нефтяного пласта — то же самое, что Термическая нефтедобыча